Koekoejevka (Belgorod) - dorp in de Russische oblast Belgorod
 Koekoejevka (Brjansk) - posjolok in de Russische oblast Brjansk
 Koekoejevka (choetor) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Koekoejevka (district Fatezjski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Koekoejevka (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Koekoejevka (district Sjtsjigrovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Koekoejevka (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Koekoejevka (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk